Бере́тти — итальянская фамилия. Известные носители:
 Беретти, Викентий Иванович (1781—1842) — архитектор, академик архитектуры, профессор Петербургской Академии художеств.
 Беретти, Александр Викентьевич (1816—1895) — архитектор, академик архитектуры и педагог; сын предыдущего.
 Беретти, Николай Александрович (1852 — 1934) — управляющий акцизными сборами Курской губернии; действительный статский советник, сын предыдущего.

См. также 
 Особняк Беретти — здание середины XIX века в Киеве.
 Беретта